Luigi Malipiero ist der Name folgender Personen:

* Luigi Malipiero (Dirigent) (1853–1918), italienischer Pianist und Dirigent
 Luigi Malipiero (Regisseur) (1901–1975), deutscher Theaterregisseur und -intendant, Schauspieler, Bühnenbildner und Maler